Lenox heißen folgende geographische Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Lenox Township – mehrere Verwaltungseinheiten

 Lenox (Alabama)
 Lenox (Arkansas)
 Lenox (Georgia)
 Lenox (Iowa)
 Lenox (Kentucky)
 Lenox (Massachusetts)
 Lenox (Michigan)
 Lenox (Missouri)
 Lenox (New York)
 Lenox Avenue, Straße in Harlem, New York City
 Lenox (Ohio)
 Lenox (Oklahoma)
 Lenox (Pennsylvania)
 Lenox (Tennessee)
 Lenox (Texas)
 Lenox (Virginia)

Lenox ist der Familienname folgender Personen:

 Adriane Lenox (* 1956), US-amerikanische Schauspielerin
 Bob Lenox (1944–2010), US-amerikanischer Pianist, Sänger und Songwriter in den Bereichen Jazz, Blues, Rock und Folk sowie Komponist von Filmmusik
 James Lenox (1800–1880), US-amerikanischer Künstler, Kunsthändler und Mäzen
 Walter Lenox (1817–1874), US-amerikanischer Politiker

Lenox im Fahrzeugbereich:
 Lenox Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
  Horner & Sons, ehemaliger britischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Lenox

Siehe auch:
 Lenox Head, New South Wales, Australien
 Lennox